Francesc Domingo Segura (Barcelona, 1893 — São Paulo, 1974) foi um pintor, desenhista e gravador catalão radicado no Brasil.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Segura, Francesc Domingo
Pintores de São Paulo (estado)
Desenhistas do Brasil
Gravadores do Brasil
Mortos em 1974
Brasileiros de ascendência catalã
Espanhóis expatriados no Brasil
Catalães